Le terme ligne 127 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 127 de la société nationale des chemins de fer belges
 Ligne 127 des chemins de fer slovaques

Voir aussi 
  

127